Neuquenaphis  — род тлей из подсемейства . Эндемик Южной Америки.

Описание 
Мелкие насекомые, длина 1,4—3,1 мм.
Ассоциированы с растениями Nothofagus. Близок к тлям рода Sensoriaphis (из Австралии Новой Зеландии). Диплоидный набор хромосом 2n=6, 10, 12, 14, 16
.

 Подрод Neuquenaphis Blanchard, 1939
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подрод Spicaphis Essig, 1953

Примечания

Литература 
 
 Quednau, F. W. & Remaudière, G. (1994). Le genre sud-américain Neuquenaphis …., description de deux nouvelles espèces et définition de nouvelles sous-familles d’Aphididae ….. Bull. Soc. ent. Fr. 99: 365—384.

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых